Waszyngton – stan USA
 Australia Zachodnia – stan Australii
 WA – tablice rejestracyjne w Białołęce, dzielnicy Warszawy
 Wings Air – indonezyjska linia lotnicza

Zobacz też 
 Wa